Caiçara — morador do litoral 

 Municípios
 Caiçara (Paraíba) — município 
 Caiçara (Rio Grande do Sul) — município no Rio Grande do Sul
 São Rafael (Rio Grande do Norte) - antigamente chamada Caiçara

Bairros
 Caiçara (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, Minas Gerais

Outros
 Riacho Caiçara — da Paraíba
 Caiçara Esporte Clube — time de futebol do Piauí, Brasil
 Caiçara (filme) — filme brasileiro de 1950, Brasil
 DKW-Vemag Vemaguet — automóvel apelidado de Caiçara
 Rádio Caiçara - emissora de rádio da Rede Pampa de Comunicação, com sede em Porto Alegre.

Desambiguações de topônimos